Бы́стрый — бывший посёлок городского типа в Чаунском районе Чукотского автономного округа России.

Географическое положение 
Расположен вблизи реки Ичувеем в отрогах Шелагского хребта.

С районным центром связан круглогодичной грунтовой автодорогой, расстояние до города окружного значения — 540 км.

История 
Посёлок основан для отработки близлежащего золотоносного россыпного месторождения.

Официально ликвидирован в 1998 году.

Улицы посёлка: 1-й (микрорайон); Горная, Дорожная, Комсомольская, Нанаваамская, Советская, Строительная, Циолковского, Шахтерская, Школьная.

Население

Топографические карты

Примечания

Ссылки 
 Форум бывших жителей поселка
 

Населённые пункты Чаунского района
Исчезнувшие населённые пункты Чукотского автономного округа
Бывшие посёлки городского типа Чукотского автономного округа